Hrvatska radnička stranka (1999.)
Hrvatska radnička stranka (1906.)